Air (zene), többféle jelentésű zenei műszó
Air a D-dúr szvitből, Johann Sebastian Bach Zenekari Szvit III. D dúrban, oboára, trombitára, timpanonra, vonósokra és continuóra (BWV 1068) című művének második tétele.
MacBook Air, az Apple cég laptopja
Air (zenekar), francia zenekar
Aïr, hegység Észak-Afrikában